Mitrovica est un toponyme qui peut désigner :
Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, une ville et une commune (municipalité) du Kosovo située dans le district de Mitrovicë/Kosovoska Mitrovica ;
Mačvanska Mitrovica, une ville de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sremska Mitrovica, district de  Syrmie (Srem) ;
Sremska Mitrovica, une ville de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et dans le district de Syrmie.